Дэ́ниел Мэ́ттью «Ден» Му́степик (; ) — новозеландский кёрлингист, в составе мужской сборной Новой Зеландии участник .

Достижения 
 : золото (, ), бронза ().
 : золото (2003, 2005, 2006, ), серебро (2007, , , , ), бронза ().
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: серебро (2013), бронза (2015).
 : золото (), серебро (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте New Zealand Curling
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу